Als Weltmeisterschaft 1893 oder WM 1893 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1893 stattgefunden haben:

 Bahn-Radweltmeisterschaften 1893
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 1893, siehe Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft

Sportveranstaltung 1893
Weltmeisterschaften nach Jahr